Ernst Roloff ist der Name folgender Personen:

*